Kettenschloss steht für:

 ein Verbindungsteil zum Verschließen oder Austausch der Fahrradkette
 einen speziellen Typ von Fahrradschloss zum Schutz vor Diebstahl
 eine Schließe an Schmuckketten
 einen Schäkel zur Reparatur oder Verbinden von Gliederketten